

Лаптон — переписна місцевість, штат Аризона
 Лаптон — переписна місцевість, штат Мічиган